La parella formada per Desirae Krawczyk i Joe Salisbury eren els defensors del títol, però en aquesta edició, Salisbury va renunciar a participar-hi mentre que Krawczyk va formar parella amb Neal Skupski.

La parella formada per la japonesa Ena Shibahara i el neerlandès Wesley Koolhof van guanyar el primer títol de Grand Slam del seu palmarès respectiu en el primer torneig que disputaven junts.

Caps de sèrie 

  Zhang Shuai /  Nicolas Mahut (1a ronda)
  Ena Shibahara /  Wesley Koolhof (campions)
  Gabriela Dabrowski /  John Peers (semifinals)
  Desirae Krawczyk /  Neal Skupski (quarts de final)

  Andreja Klepač /  Rohan Bopanna (2a ronda)
  Anna Danilina /  Andrey Golubev (2a ronda)
  Bernarda Pera /  Mate Pavić (1a ronda)
  Giuliana Olmos /  Marcelo Arévalo (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles mixts 

2022
Competicions tennístiques del 2022